Castilla-La Mancha TV, televisió autonòmica de Castella-la Manxa (Espanya)
 Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, autoritat reguladora del mercat de les telecomunicacions a Espanya
 Malaltia de Charcot-Marie-Tooth, trastorn neurològic hereditari
 Club Muntanyenc de Terrassa, club de muntanyisme de Terrassa